La Vysšaja Liga 1999-2000 è stata la 10ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La competizione è iniziata il 23 settembre 1999 e si è conclusa il 14 aprile 2000.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Dina Mosca campione di Russia 1999-2000.
  Stroitel' Novoural'sk retrocesso in Pervaja Liga 2000-01.
  Vita Kemerovo escluso per cessazione dell'attività agonistica con decorrenza immediata (11ª giornata)

Note

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 1999
Calcio a 5 nel 2000